Streptopetalum är ett släkte av passionsblomsväxter. Streptopetalum ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Passionsblomsväxter
Streptopetalum